Järvi (finnisch: See) ist der Familienname folgender Personen:

 Iiro Järvi (* 1965), finnischer Eishockeyspieler
 Jyrki Järvi (* 1966), finnischer Segler
 Kristjan Järvi (* 1972), US-amerikanischer Dirigent estnischer Herkunft
 Maarika Järvi (* 1964), US-amerikanische Flötistin estnischer Herkunft
 Neeme Järvi (* 1937), US-amerikanischer Dirigent estnischer Herkunft
 Paavo Järvi (* 1962), US-amerikanischer Dirigent estnischer Herkunft
 Raivo Järvi (1954–2012), estnischer Künstler